Сен-Иле́р-су-Ромийи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Ромийи-сюр-Сен-1. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10341.

Коммуна расположена приблизительно в 105 км к востоку от Парижа, в 75 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к северо-западу от Труа.

История 
Во время Великой французской революции коммуна, носившая название Сент-Илер, была временно переименована в Монфейе (). В 1919 году коммуна получила название Сен-Илер-су-Ромийи.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 381 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 225 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 157 были экономически активными, 68 — неактивными (показатель активности — 69,8 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 157 активных работали 151 человек (80 мужчин и 71 женщина), безработных было 6 (3 мужчины и 3 женщины). Среди 68 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об